The Blinding EP — единственный мини-альбом британской инди-рок-группы Babyshambles, лидером которой является английский музыкант и художник Пит Доэрти. Альбом был спродюсирован самими участниками коллектива и вышел 4 декабря 2006 года.

История 
После выхода Down in Albion Babyshambles покинул гитарист-основатель Патрик Уолден и его место занял Майкл Уитнэлл. К октябрю 2006 года группа подготовила 11 новых песен и сообщила, что часть из них выйдёт в формате мини-альбома. Несколько ранее заявленных песен («I Can See from Afar», «Anguish», «Stung Me Like Life») так и не вошли в The Blinding EP. Как и прежде, обложку альбома создал сам Пит Доэрти.

Приём 
Обозревательница Allmusic Хизер Фарес поставила альбому оценку 3 из 5. Фарес написала что новые песни «более чисто спродюсированы», а The Blinding EP «более приятен для слуха, чем Down in Albion», но в целом материал создаёт чувство «отходов от Доэрти». Критик Drowned in Sound Дом Гарлей оценил альбом на 6 из 10. Он написал что The Blinding EP — «неплохой альбом» <…> «но большая его часть мгновенно забывается». Среди лучших песен автор выделил «коматозно-скорбные» «Beg Steal Or Borrow» и «Sedative».

Список композиций 
Все песни написаны Питом Доэрти.

Участники записи 
 Пит Доэрти — вокал
  — гитара
 Дрю МакКоннелл — бас-гитара
 Адам Файсек — ударные

Позиции в чартах

Примечания

Ссылки 
 Обзор inthenews.co.uk. 
 The Blinding E.P. на discogs.com 

Альбомы 2006 года
Альбомы Babyshambles